Budnik ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Budnik (* 1976), weißrussische Leichtathletin
 Jerzy Budnik (* 1951), polnischer Politiker
 Jewhen Budnik (* 1990), ukrainischer Fußballspieler
 Jowita Budnik (* 1973), polnische Schauspielerin